Кубок шотландської ліги 2016–2017 — 71-й розіграш Кубка шотландської ліги. Титул здобув Селтік.

Календар

Формат 
Змагання з сезону 2016-17 змінило формат. Турнір розпочинається із групового етапу, який пропускають 4 команди, що беруть участь у єврокубках цього сезону. Переможці кожної з 8 груп та кращі чотири команди, що зайняли друге місце проходять до наступного раунду. 

У груповому раунді команди, що перемогли у матчі, отримають 3 очки; команди, які зіграли внічию, отримають по 1 очку і після основного часу матчу будуть пробивати серію з 11-метрових штрафних ударів. Команда, яка переможе у цій серії, отримає ще 1 бонусне очко.

Груповий раунд

Північна секція

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Південна секція

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

Другі місця у групах

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 серпня 2016

|}

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2016

|}

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 жовтня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт
 Кубок шотландської ліги на soccerway 

2016–2017
2016 у футболі